Иван Мюллер (; родился 16 августа 1969 года в Альткирше, Франция) — французский автогонщик, наиболее проявивший себя в ледовых и кузовных гонках.

Общая информация 
Иван пришёл в автоспорт вслед за старшей сестрой: Кати Мюллер с начала 1980-х годов участвовала в автомобильных сериях разного уровня и даже выигрывала там гонки.

Спортивная карьера 
Первые годы
Свои первые старты за рулём четырёхколёсной техники француз провёл в картинговых гонках, где за несколько лет смог добиться титула чемпиона Европы в одном из классов. Перспективный юный пилот привлёк внимание национальной федерации, поспособствовавшей переходу Мюллера в гонки формульного типа: в 1987-88 годах он участвует в гонках французской Формулы-Рено, а затем перейдя в национальное первенство Формулы-3. В этот период Иван демонстрирует неплохую скорость и относительную стабильность, позволявшую ему регулярно добывать достаточный спонсорский пакет и бороться за места в Top5 личного зачёта. В этот период Иван также регулярно стартует в одних и тех же гонках со своей старшей сестрой.

Отсутствие значимых побед в Формуле-3 некоторое время не позволяет Мюллеру попробовать себя в более престижных гонках подобного типа. В 1992 году Иван наконец находит возможность попробовать себя в гоночных условиях на технике класса Формула-3000: сначала в слабом британском первенстве, а затем и в международном чемпионате. Опыты в Британии уже в первый сезон принесли личный титул, но последующий дебют в общеевропейском первенстве прошёл на фоне крайне слабых выступлений, принёсших за девять гонок сезона-1993 лишь два зачётных балла.

Последние неудачи в гонках машин с открытыми колёсами сподвигли Ивана пересмотреть направление развития своей карьеры и попробовать себя в гонках кузовной техники: попробовав принять участие в суточном марафоне в Ле-Мане (в 1993 году), а затем сосредоточившись на выступления в туринговых первенствах. В 1994-97 годах Иван вполне успешно участвует в чемпионатах Франции, Италии, Испании и Германии, стартует в туринговом кубке мира. Быстро удаётся начать регулярно финишировать на подиумных позициях и время от времени выигрывать гонки; в 1995-м году к нему пришёл первый крупный титул — в чемпионате Франции.

С 1994 года Мюллер становится регулярным участником и ещё одного вида соревнований — зимней серии снежных гонок Andros Trophy. Иван быстро привыкает к условиям главного класса этого чемпионата и в следующие несколько десятилетий доминирует здесь, выиграв между 1996 и 2006 годами десять чемпионатов и уступив лишь один.

1998-2005
Налаженные связи в автоспортивном мире позволяют французу накануне сезона-1998 перебраться в сильнейшее национальное туринговое первенство Европы: BTCC, подписав контракт сначала с заводской командой Audi, а затем перейдя в заводскую команду Vauxhall. На привыкание к условиям серии уходит несколько лет и только к 2001 году Иван наконец оказывается достаточно конкурентоспособный, чтобы бороться за титул. В том сезоне француз выигрывает сразу десяток гонок (при всего четырёх первых местах за три сезона до того) и до последнего этапа бореться за первое место с Джейсоном Плейто, в итоге чуть уступая ему в стабильности результатов.

В 2002-м француз вновь показывает себя быстрым пилотом и стабильным финишёром. Одержанных 5 побед однако вновь не хватает для чемпионского титула — на этот раз Ивана опережает Джеймс Томпсон. Спустя год француз наконец перебарывает всех конкурентов: лишь трижды не финишируя на подиуме в 20 гонках сезона он за этап до конца становиться чемпионом серии, в итоге опередив ближайшего преследователя — того же Томпсона — на 34 очка. В 2004-м борьбу за титул вновь вели француз и британец. Во второй раз за три года победителем из этого соревнования вышел уроженец Йорка: позволив себе меньше спадов он, в итоге, привёз французу одно очко преимущества. На следующий сезон Мюллер вновь борется за титул, но теряет все шансы на его завоевание заметно раньше. Провалив финальный уик-энд сезона в Брэндс-Хэтч Мюллер проигрывает победителю сезона — Мэтту Нилу на Honda Integra — целых 43 очка, однако титул вице-чемпиона ему удаётся сохранить за собой. На этом карьера француза в британском чемпионате заканчивается — в сезоне-2006 он заключает контракт с заводской командой SEAT чемпионата мира в этом же классе.

Параллельно с выступлением на британских островах Иван стартует и в других сериях: в марафонских гонках австралийского туринга и в непересекающихся с гонками BTCC этапами чемпионата Европы. В 2005 году Мюллер пробует свои силы в нескольких гонках французского первенства в классе GT.

2006-10
Несмотря на смену команды и чемпионата Иван и на новом месте быстро становиться одним из лидеров пелотона по скорости и стабильности выступлений. В первый же сезон француз выигрывает внутрикомандной первенство у своих пяти партнёров по заводской программе испанского автоконцерна, а год спустя долгое время борется за титул с Энди Приолем на BMW, но на последнем этапе — на Гран-при Макао — теряет все шансы на общую победу из-за не вовремя сломавшегося топливного насоса.

Баварская техника постепенно сдавала в уровне результатов из-за малого количества модернизаций, в то время как техника SEAT грамотно пользовалась всеми слабо прописанными местами технического регламента, выведя ещё по ходу сезона-2007 на официальные старты турбодизельную версию своего SEAT León. В итоге уже в 2008 году баланс сил значительно сместился в пользу заводских пилотов испанской марки: Иван подавил всех конкурентов стабильностью, привезя ближайшему конкуренту 26 очков, а недавний чемпион Приоль занял в личном зачёте лишь четвёртое место.

В 2009-м году BMW несколько подтянулись к лидерам, но их лидером теперь был Августо Фарфус. Дополнительную проблему Мюллеру создало то, что от прошлогоднего разрыва в стабильности с Тарквини также не осталось и следа: в итоге именно трио Фарфус, Тарквини и Мюллер долгое время боролось за чемпионский титул. Первым не выдержал бразилец — три подряд неудачные гонки в Италии и Японии выбросили его из реальной борьбы за главный приз. На финальный этап в Макао лидером приехал Тарквини, но в какой-то момент он уже не контролировал для себя ситуацию в чемпионате — если бы во время финальной гонки Иван смог бы не только догнать, но и прошёл бы пару заводских BMW, то итальянец остался бы без титула. Однако этого не произошло и Габриэле завоевал титул, опередив француза на 4 очка.

В 2010-м году SEAT Sport официально ушёл из чемпионата. Мюллер, недовольствовавшись статусом пилота полузаводской команды SR-Sport перебрался в стан одного из прошлогодних конкурентов — заводской команды Chevrolet. Развитие интриги в чемпионате во многом повторило ситуацию двухлетней давности — полузаводской SEAT потеряв прежнее финансирование и возможности для доводки, из-за чего резко сдал. Другие конкуренты — из BMW — вс больше перекидывали силы на участие в других автоспортивных проектах и тоже составляли конкуренцию лишь в отдельных гонках. Иван, всячески поддерживаемый сокомандниками Робертом Хаффом и Аленом Меню уже на предпоследнем этапе сезона обеспечил себе чемпионский титул.

В этот же период француз пробует свои усилия в гонках в Южной Америке, стартовав в одном из этапов местного первенства TC2000.

2011-13
В 2011 году баварская техника покинула чемпионат в качестве заводской программы из-за чего у американской техники имелась какая-либо конкуренция лишь в отдельных гонках. Мюллер не без труда защитил свой титул, выиграв внутрикомандное первенство у Роберта Хаффа с разницей лишь в три очка. Всё долгое время шло к титулу француза и через год, но излишняя нервозность и несколько штрафов за некорректную борьбу стоили Ивану немало очков, откинув его лишь на третье место в личном зачёте — позади не только Хаффа, но и Алена Меню.

В 2013 году Мюллер вновь оказался в ситуации единоличного фаворита чемпионата: Chevrolet свернула свою заводскую программу, а стороннего финансирования хватило RML Group лишь на одного недавнего пилота, коим был выбран Иван. Хафф ушёл в частную команду SEAT, а Меню покинул серию, не найдя себе место боевого пилота. Вторую машину RML занял не слишком опытный в гонках на высшем уровне Том Чилтон, принёсший с собой немалый спонсорский пакет. Наработанное за несколько лет преимущество американской технике вместе с разницей в стабильности результатов между Иваном и Томом быстро обозначили расклад сил в первенстве: Мюллер был заметно быстрее и стабильнее всего пелотона, в итоге привезя ближайшему конкуренту 189 баллов разрыва. Чилтон допускал множество осечек, не позволяя имеющейся в его распоряжении технике полностью раскрыть свой потенциал и хоть и одержал по ходу сезона две победы, занял в личном зачёте лишь пятую строчку.

Параллельно француз продолжает участвовать и в других сериях: регулярно стартуя в гонках в Бельгии, а также приняв участие в европейском сток-каровском первенстве Racecar Euro Series.

Прочие старты
Дважды экипаж с участием Мюллера выходил на старт престижного Ралли Дакар: в 2007-м году во время гонки в Африке и в 2009-м во время гонки в Южной Америке.

Иван множество раз небезуспешно принимал участие в соревнованиях Гонки чемпионов, причём француз удачно соревновался и в первые годы проведения этого турнира, когда в силу особенностей формата преимущество в нём имели раллисты, так и позже, когда гонка пришла к стадионному формату с участием большого количества представителей кольцевого автоспорта. В 2000-м году Мюллер вместе Режисом Лакони и Жилем Паницци выиграл командный кубок в рамках данного соревнования.

Большой положительный опыт выступлений в кольцевых и ледовых кузовных гонках не мог не сподвигнуть Ивана на участие в асфальтовых ралли: в 2000 году он принял участие в нескольких соревнованиях внутрифранцузских первенств, а в 2010-12 годах Иван трижды участвовал в Ралли Эльзаса в рамках WRC.

Статистика результатов в моторных видах спорта

WTCC 

Жирным выделен старт с поула, курсивом — быстрейший круг в гонке.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт пилота
 Профиль на сайте WTCR
 Профиль на официальном статистическом сайте ФИА
 
 
 Профиль  на сайте ewrc-results.com

Картингисты
Автогонщики Франции
Раллисты Франции
Пилоты Французской Формулы-3
Пилоты Британской Формулы-3000
Пилоты Международной Формулы-3000
Пилоты BTCC
Чемпионы BTCC
Пилоты TC 2000
Пилоты WTCC
Чемпионы WTCC
Пилоты V8 Supercars
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Франции
Пилоты RML
Пилоты N.Technology
Пилоты чемпионата мира по ралли-кроссу
Ралли-кроссмены по алфавиту